Ромо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Ромо, Тони (род. 1980) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека.
 Ромо, Хоакин (род. 1999) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Ромо, Хорхе (1923—2014) — мексиканский футболист, защитник.
 Ромо, Хосе (род. 1993) — венесуэльский футболист, нападающий клуба «Депортиво Лара».

Составные фамилии 
 Кроуфорд-Ромо, Кэндис (род. 1986) — американская журналистка и фотомодель.

Псевдонимы 
 Даниэла Ромо (настоящее имя Тереса Пресманес Корона; род. 1959) — мексиканская актриса, телеведущая и певица.

Топонимы